Ulica Nowowiejska – nazwa ulic w Polsce:
 Ulica Nowowiejska w Warszawie
 Ulica Nowowiejska we Wrocławiu